Иноятов () — узбекская фамилия. Известные носители:

 Иноятов, Рустам Расулович (род. 1944) — председатель Службы национальной безопасности Республики Узбекистан.
 Иноятов, Улугбек Ильясович (род. 1962) — министр народного образования Узбекистана.
 Иноятов, Ахрол Иноятович (род. 1945) — советский и узбекский футболист и тренер.
 Иноятов, Мурод (род. 1984) — узбекский теннисист.